Мужская сборная команда Австралии по волейболу  — команда, представляющая Австралию на международных соревнованиях по волейболу. Управляется Австралийской федерацией волейбола.  В рейтинге Международной федерации волейбола занимает 12-е место.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Чемпионатах Азии

Выступления на Кубках мира

Выступления в Мировой лиге

Примечания

Ссылки 
Профиль сборной Австралии на сайте Чемпионат мира 2014

Австралия
Волейбол в Австралии
Волейбол